S-Klasse steht für:
 eine Baureihe von australischen Dampflokomotiven, siehe Victorian Railways S-Klasse
 Führerscheinklasse S, eine deutsche Führerscheinklasse für Quads und Mini-Autos bis 49 cm³
 Mercedes-Benz S-Klasse, die Oberklasse der Automarke Mercedes-Benz
 S-Klasse (1917), britische Zerstörerklasse des Ersten Weltkriegs
 S-Klasse, britische Zerstörerklasse des Zweiten Weltkriegs, siehe S- bis W-Klasse
 eine Baureihe von niederländischen Frachtschiffen, siehe Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij S-Klasse
 eine Frachtschiffsklasse der Reederei Swire Shipping, siehe S-Klasse (2013)
 eine Frachtschiffsklasse der Reederei Spliethoff, siehe Spliethoff-S-Typ
 eine Frachtschiffsklasse der Reederei Austral Asia Line, siehe Sekwang MPP 19
 eine Küstenmotorschiffsklasse der Reederei Arklow Shipping, siehe Arklow-S-Klasse
 eine Klasse von niederländischen Lotsenstationsschiffen, auch als Spica-Klasse bezeichnet, siehe Spica-Klasse (1974)
 eine Baureihe von Fährschiffen von BC Ferries in Kanada, auch als Spirit-Klasse oder Superferries bezeichnet, siehe Spirit-Klasse (1992)
 U-Boot-Klasse S, mehrere U-Boot-Klassen
 eine Startklasse beim Tanzsport, siehe Tanzsport#Startklassen

Siehe auch:
 Klasse S (Begriffsklärung)
 S-Reihe (Begriffsklärung)
 S-Serie (Begriffsklärung)
 S-Type (Begriffsklärung)
 Die neue S-Klasse